Fable:
 Fable — з англійської байка.

Відеоігри 
 Fable (гра, 1996) — гра 1996 року в жанрі фентезійного квесту.
 Fable (серія ігор) — серія ігор в жанрі action RPG, розроблених Lionhead Studios:
 Fable (гра) — перша гра в серії, вийшла в 2004 році.
 Fable II
 Fable III

Музика 
 Fable (сингл) — сингл Роберта Майлза 1996 року.